LPS je lahko:
 Ljudska prosveta Slovenije
 LPS, kratica za lipopolisaharid
 LPS, Last Pizza Slice, slovenska glasbena skupina